Grzegorz Baran – polski kierowca i pilot rajdowy (ur. 1953)
 Grzegorz Baran – polski piłkarz (ur. 1982)